Джордан Уильям Фишер (, род. 24 апреля 1994 года в Бирмингеме, Алабама, США) — американский актёр и певец.

Биография

Ранние годы 
Джордан Фишер родился в Бирмингеме, Алабама 24 апреля 1994 года. Его биологической матери в тот момент было только 16 лет, поэтому мальчика усыновили и вырастили бабушка и дедушка — Родни и Пэт Фишер. В школьные годы увлёкся театром и активно принимал участие в местных постановках.

Карьера 
Известность Джордан Фишер приобрёл благодаря музыкальным фильмам «Лето. Пляж. Кино» и «Бриолин. Прямой эфир», а также повторяющимся ролям в сериалах «Втайне от родителей» и «Лив и Мэдди». В 2016 дебютировал на Бродвее в постановке мюзикла «Гамильтон». В том же году вышел его первый сольный мини-альбом «Jordan Fisher». В 2017 году Фишер одержал победу в 25-ом сезоне телевизионного конкурса «Танцы со звёздами» в паре с Линдси Арнольд. В 2018 вместе с Фрэнки Мунизом стал соведущим детской версии шоу. В январе 2020 года Фишер сменил Эндрю Барта Фельдмана в качестве исполнителя заглавной роли мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен», и был занят в этой постановке на протяжении следующих двух лет.

Личная жизнь 
Фишер состоит в отношениях с подругой детства Элли Вудс. 21 ноября 2020 года они поженились на закрытой церемонии в парке «Диснейуорлд». 7 июня 2022 у пары родился сын — Райли Уильям Фишер.

Работы

Фильмография

Видеоклипы

Театр 
 Гамильтон (2016—2017) — Джон Лоуренс / Филипп Гамильтон
 Дорогой Эван Хэнсен (2020—2022) — Эван Хэнсен

Награды и номинации

Примечания

Ссылки